Edt  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 ein häufiger Ortsnamensbestandteil, siehe Öd (Ortsname)

Gemeinden:
 Edt bei Lambach, Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindeteile in Deutschland:
 Edt (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Edt (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Edt (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Edt (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Edt (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Edt (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edt (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft von Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Edt bei Heitzing, Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt beim Pfarrhof, Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft von Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Dietach), Ort in Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Eidenberg), Ortschaft von Eidenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Freinberg), Ort bei Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt am Stömerberg, Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Gutau), Ortsteil von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Haigermoos), Ortschaft von Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft von Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Kirchham), Ortsteil von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Kirchheim), Ortschaft von Kirchheim im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf bei Schwanenstadt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Perwang), Ortschaft von Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Roitham), Ortschaft von Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde St. Florian), Ortschaft von St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde St. Konrad), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Taiskirchen, Ortschaft Helfingsdorf), Ort bei Helfingsdorf in Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Taiskirchen, Ortschaft Kleingaisbach), Ort bei Kleingaisbach in Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edt (Gemeinde Wernstein), Ortschaft von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

EDT steht für:
 Early Decay Time, Frühe Abklingzeit
 Eastern Daylight Time, die Sommerzeit der Zonenzeit EST in Nord- und Südamerika (UTC−4)
 Elektronik und Digitaltechnik, siehe Elektronische Datenverarbeitung
 Elektronischer Datentransfer, siehe Datenübertragung
 Ellinikí Dimósia Tileórasi (Hellenisches Öffentliches Fernsehen, griechisch ΕΔΤ), kurzfristiger Name 2013, siehe Elliniki Radiofonia Tileorasi
 Ernst-Deutsch-Theater, ein privat geführtes Theater in Hamburg
 European Deaf Telephone, ein Protokoll für ein Schreibtelefon
 Event Dispatcher Thread, der Hintergrund-Thread, der bei der Java-Programmierung Ereignisse des Abstract Window Toolkit verarbeitet
 E.ON Digital Technology, eine Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns

EdT steht für:
 Eau de Toilette, eine Form des Parfüms

Siehe auch: 
 Ed, Et, ETD
 Ödt

EDT